

Persone
Barry Mazur – matematico statunitense
Marian Mazur – scienziato polacco
Marilyn Mazur – musicista statunitense
Monet Mazur – attrice e modella statunitense
Stanisław Mazur – matematico polacco
Viktorija Mazur – ginnasta ucraina
Włodzimierz Mazur – calciatore polacco

Matematica
Lemma di Mazur – teorema sugli spazi di Banach
Teorema di Gelfand-Mazur – teorema di analisi funzionale

Veicoli
Mazur D 350 – trattore d'artiglieria polacco